Alexis Antunes (né en 2000), footballeur suisse
 Amaro Antunes (né en 1990), coureur cycliste portugais
 Andrade Antunes Anderson (né en 1981), footballeur brésilien
 António Lobo Antunes (né en 1942), écrivain portugais
 Arnaldo Antunes (né en 1960), poète, chanteur, producteur et auteur-compositeur brésilien
 Arthur Antunes Coimbra Junior (né en 1977), footballeur brésilien
 Eduardo Antunes Coimbra (né en 1947), entraîneur brésilien de football
 Félix Assunção Antunes (1922-1998), footballeur portugais
 Jean Antunès (né en 1968), footballeur français
 João Antunes (1643-1712), architecte portugais
 João Manuel Antunes Dias (né en 1986), footballeur portugais
 Jorge Antunes (né en 1942), compositeur brésilien
 José Maria Antunes Júnior (1913-?) footballeur et entraîneur portugais
 Hélder Fragueiro Antunes (née en 1963), entrepreneur luso-américain
 Lúcio Antunes (né en 1966), entraîneur cap-verdien de football
 Manuel Lobo Antunes (né en 1958), homme politique portugais
 Talita Antunes da Rocha (née en 1982), joueuse brésilienne de beach-volley
 Tiago Antunes (né en 1997), coureur cycliste portugais
 Vitorino Gabriel Antunes (né en 1987), footballeur portugais
 Wander Antunes (né en 1966), scénariste brésilien de bande dessinée

Autre 
 FJ Antunes, équipe portugaise de football en salle.
 Antunes, famille de facteurs de clavecins portugais aux  et s.
Patronyme portugais